Lete steht für:
 Lete (Makedonien), eine antike Stadt in Makedonien, heute Liti in Nordgriechenland
 Titularbistum Lete, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Lete (Mustang), ein Dorf in Nepal
 eine Sprache in Ghana, siehe Larteh (Sprache)

Lété steht für:
 Christian Lété, französischer Schlagzeuger
 Lété (Insel), eine Flussinsel im Niger

Siehe auch:
 Let
 Lethe
 Lette